

Geografia
El Mabrouk – comune mauritano della regione di Hodh-Charghi, dipartimento di Djiguenni
El Mabrouk – comune mauritano della regione di Hodh-Charghi, dipartimento di Néma
El Mabrouk – comune mauritano della regione di Hodh-Gharbi

Persone
Mourad el-Mabrouk – cestista tunisino

Pagine correlate 
Mabrouk